AMP steht für:

 AMP (Unternehmen), australisches Finanzunternehmen
 AMP Incorporated, US-amerikanischer Elektrotechnikhersteller, siehe TE Connectivity #Geschichte
 AMP Electric Vehicles, US-amerikanischer Hersteller von Elektrofahrzeugen, siehe Workhorse Group
 International Academy of Music and Performing Arts Vienna, seit 2022 Friedrich Gulda School of Music Wien
 Accelerated Mobile Pages, Protokoll zur Beschleunigung von Medienabrufen über Mobilgeräte von Google
 Adenosinmonophosphat (auch Adenylat), Nukleotid
 Advanced medical post, Modul des EU-Zivilschutz-Mechanismus
 Albertus-Magnus-Professur, Veranstaltungsreihe an der Universität zu Köln
 Aliança da Maioria Parlamentar, Regierungskoalition osttimoresischer Parteien von 2007 bis 2012
 Aliança para Mudança e Progresso, ein Parteienbündnis in Osttimor ab 2017–2020 (2018–2020 ebenfalls Aliança da Maioria Parlamentar)
 Ampanihy Airport (IATA-Code), Flughafen in Ampanihy, Madagaskar
 Ampicillin, Antibiotikum
 Antimikrobielle Peptide
 Arbeitgeberverband Mittelständischer Personaldienstleister
 Armeemotorfahrzeugpark, siehe Liste militärischer Abkürzungen #A
 Associated Music Publishers
 Asymmetrisches Multiprozessorsystem
 Automatic Multi-Pattern, eine Mehrfeldmessung bei Fotokameras

AmP steht für:
 Ablativ mit Prädikativum, siehe Ablativus absolutus

Amp steht für:
 Amp (Band), britische Rockband
 Ampere, SI-Basiseinheit der elektrischen Stromstärke
 Amplifier, umgangssprachlich für Verstärker (Elektrotechnik)
 Ampulle (Behälter), Behältnis für Arzneimittel

amp steht für:
 Alamblak (ISO-639-3-Code), Papuasprache in der East Sepik Province, Papua-Neuguinea
 &amp;, Kodierung des &-Zeichens, nach seiner englischen und französischen Bezeichnung („ampersand“). 

Siehe auch:

Abkürzung